Vuletić je priimek več oseb:
 Bruno Vuletić, hrvaški general
 Marko Vuletić, črnogorski general

Glej tudi 
 Vuketić